

Geografia

Austria 
 Himberg o Himberg bei Wien – comune nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)
 Himberg – frazione di Dunkelsteinerwald, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Himberg – frazione di Weinzierl am Walde, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Himberg – frazione di Bad Honnef, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)